Ouagadou est une commune rurale du Mali dont le chef-lieu est Goumbou.

 Le Royaume du Ouagadou est un royaume soninké fondé au  en Afrique occidentale, à l'origine de la dynastie des Cissé Tounkara qui règne à partir de 790 sur l'empire du Ghana.